Гобер — фамилия:

 Гобер, Андре (1890—1951) — французский теннисист.
 Гобер, Даниэль (1943—1987) — французская актриса.
  (1760—1808) — французский генерал.
 Гобер, Арман-Луи (1785—1816) — французский полковник.
 Гобер, Наполеон (1807—1833) — французский меценат.
  (1662—1744) — французский художник.
 Гобер, Роберт (род.1954) — американский художник-скульптор.
 Гобер, Руди (род. 1992) — французский профессиональный баскетболист.
 Гобер, Филипп (1879—1941) — французский музыкант.